То́мас Сти́вен Ча́лмерс (; 26 декабря 1935 — 29 апреля 2019), более известный как Сти́ви Ча́лмерс () — шотландский футболист, нападающий. Играл за «Селтик» и сборную.

Карьера

Выступления за клубы 
Начал карьеру в небольших британских командах. В 1959 году он перешёл в «Селтик», где быстро закрепился в основе клуба. В составе клуба он шесть раз становился чемпионом Шотландии и четыре раза выиграл Кубок Шотландии, а также выиграл Кубок Чемпионов 1966/1967. Завершил карьеру в низших шотландских дивизионах.

Сборная Шотландии 
Чалмерс сыграл за сборную пять матчей и забил три мяча.

Достижения 
 Чемпион Шотландии: 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71
 Обладатель Кубка Шотландии: 1964/65, 1966/67, 1968/69, 1970/71
 Обладатель Кубка Чемпионов: 1966/67

Статистика выступлений

Факты 
 Сыграл в чемпионате Шотландии 263 матча и забил 155 голов.
 Забил за «Селтик» 241 гол.
 Он забил победный гол в финале Кубка Чемпионов 1966/1967.

Примечания

Ссылки 
 Статистика
 Чалмерс в сборной

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Гринок Мортон»
Игроки ФК «Партик Тисл»
Члены Зала славы шотландского футбола